Дорблю́ (, иногда Дор блю или Дор-блю) — марка голубого сыра из Германии, производства компании .

История 
Во многих странах Европы голубые сыры производятся очень давно — достаточно назвать такие сорта, как рокфор или горгонзола. Однако на немецком рынке они практически не были представлены вплоть до 1990-х годов, когда был выпущен дорблю. Одновременно с немецким рынком сыр стал продаваться и завоевал популярность в России и некоторых других странах Восточной Европы — прежде всего благодаря грамотной ценовой и маркетинговой политике. Сыр в России стоил значительно дешевле многих конкурентов и при этом воспринимался как очень известный европейский сыр. На самом же деле, за пределами означенных рынков, сыр малоизвестен — скажем, в путеводителе по маркам сыров «Пти Фюте» дорблю вообще не упоминается. Интересно также, что в октябре 2015 года на немецкой версии сайта производителя сыра dorblu, он вообще не упоминался — только в англоязычной версии.

Производство 
Производство сыра находится на заводах фабрики, расположенных в маленьком городке Лаубен в Баварии. Сыр относится к полутвёрдым сортам и изготавливается из пастеризованного коровьего молока с добавлением соли, молокосвертывающего фермента и плесневой культуры, точное наименование которой фирма хранит в секрете, но предположительно это Penicillium roqueforti. Срок созревания сыра составляет примерно три-пять месяцев.

Сыр производится в трёх разновидностях: Dorblu Classic, Dorblu Royal Blue и эксклюзивный вариант Dorblu Grand Noir.

Вкус и употребление 
У сыра светлый кремовый цвет с многочисленными голубоватыми прожилками плесени (плесневой грибок вида Пеницилл рокфоровый). Дорблю имеет достаточно плотную и рассыпчатую консистенцию.

Сыр можно употреблять с фруктами (например, виноградом), орехами и с красным сухим вином — такими сортами, как каберне-совиньон и шираз. Также употребляется для приготовления соусов и салатов. Сорт Grand Noir производитель рекомендует запивать шампанским.

Состав

Примечания

Ссылки 
 
 

Немецкие сыры
Сыры из коровьего молока
Голубые сыры